Бори́с Ива́нович Ивано́в:
 Иванов, Борис Иванович (1928—2015) — ленинградский журналист, писатель; деятель самиздата в СССР.
 Иванов, Борис Иванович (1887—1965) — советский профсоюзный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Борис Иванович (1940—2017) — советский и российский учёный, доктор наук, директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.